Rensch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rensch (1900–1990), deutscher Evolutionsbiologe, Zoologe, Verhaltensforscher, Neurophysiologe und Philosoph  (Renschsche Regel)
 Daniel Rensch (* 1985), US-amerikanischer Schachgroßmeister, Kommentator und Streamer
 Devyne Rensch (* 2003), niederländischer Fußballspieler
 Ilse Rensch (1902–1992), deutsche Botanikerin und Zoologin
 Josephine Rensch (1881–1973), norwegische Lebensgefährtin von Albert Langen
 Katharina Rensch (* 1964), deutsche Turnerin
 Konrad Rensch (1881–), deutscher Reichsgerichtsrat
 Meike Rensch-Bergner (* 1968), deutsche Autorin und Unternehmerin
 René Rensch (* 1969), deutscher Ruderer
 Richard Rensch (1923–1997), deutscher Orgelbauer
 Uta Rensch (* 1952), deutsche Kommunalpolitikerin

Siehe auch:
 Rentsch